Aceasta este lista celor 573 de comune din departamentul  Saône-et-Loire, din Franța.

(CUCM) Communauté urbaine Creusot-Montceau, creată în 1970.
(CAC) Communauté d'agglomération Chalon Val de Bourgogne, creată în 2001.

Saone-et-Loire